James Ennis est un nom pouvant désigner:

 (1900-1976), joueur irlandais de cricket
 (né en 1967), joueur canadien de hockey sur glace
James Ennis III (né en 1990), joueur américain de basket-ball

Voir aussi

Ennis, James